Юнас Фрёгрен (; род. 28 августа 1980, Фалун, Швеция) — шведский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Лександ», выступающего в Аллсвенскан.

Карьера 
Юнас Фрёгрен был задрафтован «Калгари Флэймз» в драфте НХЛ 1998 года в 8-м раунде, под 206 общим номером. Фрёгрен известен как сильный, твердый защитник. Играл в шведской сборной в 2008 году на чемпионате мира.

Играл всю свою профессиональную карьеру в клубе шведской лиги «Ферьестад». Он отыграл в нём семь сезонов, выиграл два чемпионата и четыре серебряные медали. Единственный год, когда он не играл в финале плей-офф в сезоне 1998/99, когда «Ферьестад» проиграл в четвертьфинале «Юргордену».

9 июля 2008 года, Юнас Фрёгрен подписал двухлетний контракт с Торонто Мэйпл Лифс в НХЛ. Тем не менее, договор подписанный Юнасом был отклонен НХЛ из-за спора за свой статус. В то время как Лига считает, что он игрок начального уровня (как он был задрафтован Калгари в 1998 году, но не подписал с ними), листья и агент Юнаса Фрёгрена, в Дон Михан, полагают, что он является неограниченно свободным агентом, таким образом, подписание его контракта на сумму более чем $ 875 000 предел, который уполномочен в НХЛ для игроков начального уровня.

Юнас Фрёгрен забил свой первый гол НХЛ 20 декабря 2008 года Марку-Андре Флери из Питтсбург Пингвинз.
По состоянию на 1 апреля 2009 года НХЛ принял решение о дисциплине обращения с контрактом Юнаса Фрёгрена, Мэйпл Лифс были оштрафованы на $ 500,000 не выполнив первоначальный договор, который включает $ 755000 подписной бонус. Считается, что Юнас Фрёгрен использовал около $ 400000 от подписного бонуса, чтобы выйти из последнего года его контракта с «Ферьестад». Мэйпл Лифс также были вынуждены расстаться.

21 апреля 2010 года вернулся в «Ферьестад» и подписал четырехлетний контракт.

31 мая 2012 года Минское «Динамо» подписало двухлетний контракт со шведским защитником Юнасом Фрегреном,. По словам спортивного директора «зубров» Игоря Матушкина, 31-летний хоккеист, который в двух последних сезонах в чемпионате Швеции не забил ни одного гола в 80 матчах, призван укрепить оборону команды.

9 октября 2012 года был обменян в мытищинский «Атлант» на Янне Нискалу.

Награды 
Чемпион Швеции с «Ферьестад» в 2002 год, 2006 год и 2011 года.

Статистика за карьеру

Регулярного сезона и плей-офф

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Карлскуга»
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Лександ»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»